Catarsi (art), efecte purificador en l'esperit humà provocat per una obra teatral o musical, segons Aristòtil i d'altres autors
 Catarsi (psicologia), efecte alliberador que tendrien certes formes dramatitzades d'exprimir experiències o records traumàtics en teràpia o efecte d'una presa de consciència individual o col·lectiva després d'un esdeveniment mes o menys dramàtic
 Catarsi Magazín, revista política catalana
 Catàrtic, substància per accelerar la defecació
 Mètode catàrtic, mètode de psicoteràpia pseudocientífica desenvolupat per Breuer i Freud